Ви́ктор Сидоре́нко:
 Сидоренко, Виктор (род. 1963) — советский и российский биатлонист.
 Сидоренко, Виктор Алексеевич (1929—2022) — советский и российский учёный-энергетик, член-корреспондент РАН.